Івко — українське або білоруське прізвище, яке утворене від прізвиська Іва.

Відомі носії 

 Івко Валерій Григорович — голова Єгорлицького району Ростовської області Російської Федерації.
 Івко Валерій Микитович (нар. 1941 р.) — український музикант, завідувач кафедри струнно-щипкових інструментів Донецької державної музичної академії ім. С. С. Прокоф'єва, професор, заслужений артист України, член Національного союзу композиторів України, лауреат Всеукраїнського конкурсу музикантів-виконавців, премії ім. С. С. Прокоф'єва.
 Івко Максим Едуардович (нар. 1995 р.) — український біатлоніст, бронзовий призер Зимової Універсіади 2017 року з біатлону в змішаній естафеті, бронзовий призер Юніорського кубку світу 2015 та Чемпіонат Європи з біатлону 2015 рр.
 Івко Олександр Єгорович — директор Кременчуцького коледжу національного університету імені Михайла Остроградського (1991—2003 рр.)

Примітки